Il singolare maschile del China Open 2015 è un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Il detentore del titolo da tre anni era Novak Đoković e si è confermato superando in finale Rafael Nadal con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Novak Đoković (campione)
  Tomáš Berdych (primo turno)
  Rafael Nadal (finale)
  David Ferrer (semifinale)

 Milos Raonic (primo turno)
 John Isner (quarti di finale)
 David Goffin (secondo turno)
 Jo-Wilfried Tsonga (primo turno)

Qualificati 

  Aljaž Bedene (primo turno)
  Simone Bolelli (primo turno)

 Denis Istomin (primo turno)
 John Millman (secondo turno)

Wildcard 

  Lu Yen-hsun (quarti di finale)
  Wu Di (primo turno)

 Zhang Ze (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

China Open 2015
ATP World Tour 2015